Села:
 Бурлацьке — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Бурлацьке — Запорізька область, Пологівський район
Селище:
 Бурлацьке — Донецька область, Великоновосілківський район